Білина́ — слово, що зрідка вживається як синонім до «білизна́».

Топонім 

 Велика Білина — селов Україні, в Самбірському районі Львівської області.
 Мала Білина — село в Україні, в Самбірському районі Львівської області.

Примітки